Monumento a Cesare Beccaria (1837), opera di Pompeo Marchesi, posto sullo scalone richiniano del palazzo di Brera a Milano
 Monumento a Cesare Beccaria (1871), opera di Giuseppe Grandi, posto in piazza Beccaria a Milano